Pustelnik steht für:

 Pustelnik (Polen), eine Ortschaft in Westpolen

Pustelnik ist der Familienname folgender Personen:

 Piotr Pustelnik (* 1951), polnischer Extrembergsteiger